Талды-Булак — топоним:

Киргизия 
 Талды-Булак — село в Джеты-Огузском районе Иссык-Кульской области.
 Талды-Булак — село в Таласском районе Таласской области.
 Талды-Булак — село в Чуйском районе Чуйской области.

Россия 
 Талды-Булак — деревня в Ермекеевском районе Башкортостана.
 Талды-Булак — река в Башкортостане.

См. также 
 Талдыбулак